een vigilie, kerkelijke vooravond
 een bijeenkomst met een vaak enigszins plechtige sfeer, in het bijzonder een avondwake bij overlijden

Als eigennaam:
 Wake (eiland), een atol in de noordelijke Stille Oceaan.
 Wake (Okayama), een gemeente in  het District Wake in de prefectuur Okayama, Japan.
 Wake (Linkin Park), een nummer van Linkin Park uit 2007
 Wake (2003), een Amerikaans drama geregisseerd door Roy Finch
 Wake (2009), een Amerikaanse romantische komedie geregisseerd door Ellie Kanner